Ez a szócikk tartalmazza a 2008-as Roland Garros vegyes páros mérkőzéseit.

Nathalie Dechy és Andi Rám voltak a címvédők, de az első fordulóban kiestek a Dominika Cibulková–Gaël Monfils-párossal szemben. Viktorija Azaranka és Bob Bryan győztek a döntőben.

Kiemeltek 
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Döntő)
  Květa Peschke /  Pavel Vizner (Elődöntő)
  Viktorija Azaranka /  Bob Bryan (Győztesek)
  Chia-jung Chuang /  Jonathan Erlich (Első kör)
  Jen Ce /  Mark Knowles (Második kör)
  Cara Black / ' Paul Hanley (Második kör)
  Lisa Raymond /  Simon Aspelin (Első kör)
  Alicia Molik /  Jonas Björkman (Első kör)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények

V